Baureihe O oder Baureihe Ö steht für folgende Fahrzeugbaureihen:

 Russische Baureihe О, Dampflokbaureihe der Sowetskije schelesnyje dorogi
 O-Triebwagen der Straßenbahn Frankfurt am Main, siehe Fahrzeuge der Straßenbahn Frankfurt am Main #O
 Baureihe SJ Ö, schwedische Elektrolokomotiven, siehe SJ Ö

Siehe auch:
 Shinkansen-Baureihe 0 (Baureihe null)